Чемпионат Европы по дзюдо 2013 года проходил в столице Венгрии Будапеште 25 — 28 апреля.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт EJC

Дзюдо
Спорт в Венгрии в 2013 году
2013
Апрель 2013 года
Международные спортивные соревнования в Будапеште
2013 год в дзюдо
Чемпионаты Европы в Венгрии
Международные соревнования по дзюдо в Венгрии